Een verkeersweg:
 N196 (België)
 N196 (Frankrijk)
 N196 (Nederland), zie Provinciale weg 196

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing